Орибо́-сюр-Сьянь, Орібо-сюр-Сьянь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 130 км на схід від Марселя, 31 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1184 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3092,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Орибо-сюр-Сьянь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Орибо-сюр-Сьянь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи